

Села 
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Попельнастівська сільська громада
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада (в минулому — Петрівський район)